Distorsão designa a deformação de um objeto em relação à sua forma original. Pode também referir-se a:
Distorção (áudio) - um tipo de efeito acústico
Distorção harmônica total ou THD (do inglês Total Harmonic Distortion) - uma medida da distorção de um sinal de áudio introduzida por um circuito amplificador de sinais elétricos 
Distorção (cartografia) - uma distorção visual verificada em mapas
 Distorção cognitiva
 Distorção de fatos
Distorção (telecomunicações) -  transmissão infiel de um sinal de telecomunicações
Distorção paratática - um conceito da psicologia
Distorsão - álbum da banda cristã Fruto Sagrado 

Desambiguação